Frunze (en ucraniano: Фрунзе  ) es una localidad de Ucrania, en el Óblast de Lugansk.

Se encuentra a una altitud de 74 m sobre el nivel del mar.

Demografía 
Según estimación 2010 contaba con una población de 3 414 habitantes.

Referencias

Localidades del óblast de Lugansk